o zonă istorică din Africa de Est, vezi Ladoenklave
 un munte din sudul Sudanului, vezi Lado (munte)
 o capitală de district în Sudanul de Sud, vezi Lado (Sudan)
 un ansamblu de dansuri croate, vezi Lado (ansamblu)
 un soi de struguri Lado

Printre altele Lado este prenumele lui: 
 Lado Fumic
 Lado Gudiașvili

Lado este numele de familie al următoarelor persoane:
 Aldo Lado (n. 1934), regizor italian
 Richard Justin Lado (n. 1979), fotbalist sud-sudanez
 Robert Lado (n. 1915), lingvist american

LADO numit ca abreviere:
 casa de discuri L'age d'or

Abrevieri